

Колледж-Парк — місто, штат Джорджія
 Колледж-Парк — місто, штат Меріленд